Саманта Стосур виграла титул, перемігши у фіналі Франческу Ск'явоне з рахунком 7–5, 6–1.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

HP Open
одиночний розряд